Der Rajon Bilohirsk (ukrainisch /; russisch /, krimtatarisch Qarasuvbazar rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 66.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 1.894 km². Zu ihm gehören eine Stadt, 1 Siedlung städtischen Typs sowie 78 Dörfer, die in 17 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im mittleren Süden der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Nordwesten an den Rajon Krasnohwardijske, im Norden auf einem kurzen Stück an den Rajon Nyschnjohirskyj, im Nordosten an den Rajon Sowjetskyj, im Osten an den Rajon Kirowske, im Südosten an die Stadt Sudak, im Südwesten an die Stadt Aluschta und im Westen an den Rajon Simferopol.

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung 

Zusammensetzung der Bevölkerung laut den Angaben der Volkszählung aus dem Jahr 2001:

Einzelnachweise

Weblinks 

Bilohirsk